The Outer Limits nebo Outer Limits může být:
 The Outer Limits (seriál, 1963) – americký televizní seriál z let 1963–1965
 Krajní meze (v anglickém originále The Outer Limits) – americko-kanadský televizní seriál z let 1995–2002, nová verze seriálu ze 60. let
 The Outer Limits (skupina) – britská rocková skupina
 Outer Limits (skupina) – japonská rocková skupina
 The Outer Limits (album) – album kanadské metalové skupiny Voivod z roku 1993